Валерия Алексеевна Дементьева (7 июня 1907, Астрахань — 20 октября 1990, Москва) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Биография 
Валерия Алексеевна Дементьева родилась 7 июня 1907 года в Астрахани. Училась в ГИТИСе, но не окончив, ушла из него в 1926 году.

В 1923—1933 годах играла в Театре имени МГСПС (с 1929 года — Театр имени МОСПС), в 1933 году перешла в МХАТ 2-й, где успела сыграть главную женскую роль в «Часовщике и курице». После ликвидации МХАТ 2-го с 16 марта 1936 года играла в МХАТе имени Горького. В 1987 году после раздела — актриса МХАТ имени А. П. Чехова.

Снималась в кино. Наиболее известная её роль — вздорная и крикливая тёща Себейкина в фильме Олега Ефремова и Наума Ардашникова «Старый Новый год» (1980). Эту же роль она играла во МХАТе, в одноимённом спектакле Ефремова.

Умерла 20 октября 1990 года в Москве.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (30.01.1963).
 Народная артистка РСФСР (3.10.1979).
 Орден «Знак Почёта» (26.10.1948).

Работы в театре

В Театре им. МГСПС (1923 — 1933)

Во МХАТе Втором (1933 — 1936) 

  — «Часовщик и курица» И. А. Кочерги. Постановка И. Н. Берсенева и С. Г. Бирман. — Лида
  — «Свидание» К. Я. Финна. Постановка А. М. Азарина и А. И. Чебана.— Катя
  — «Начало жизни» Л. С. Первомайского. Постановка С. Г. Бирман. — Оля, комсомолка

Во МХАТе СССР им. М. Горького (1936 — 1990) 

 «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука — Оля, позже — Христина Архиповна
  — «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому — Екатерина Петровна и Прасковья Ильинична
  — «На дне» М. Горького  — Настя
 «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю  — Мавра
  — «Трудовой хлеб» А. Н. Островского — Маланья
  — «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — Мария Ефимовна, няня Серёжи
 , 1956, 1973, 1980 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Нищая
  — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Маруся
 , 1974 —  «Последние дни» («Пушкин») М. А. Булгакова — смотрительша
 сезон 1943/1944 — «Воскресение» по роману Л. Н. Толстого — Смотрительша
 «Последняя жертва» А. Н. Островского  — Михеевна
  — «Хлеб наш насущный» Н. Е. Вирты —   — «Поздняя любовь» А. Н. Островского — Шаблова  — «Дачники» М. Горького — Женщина с подвязанной щекой  — «Дворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева — Настасья Карповна  — «Битва в пути» по роману Г. Е. Николаевой — Настасья Сугробина  — «Дом, где мы родились» П. Когоута — Фанча Колчанова «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Арина Галчиха  — «Будни и праздники» А. А. Галича и И. Грековой — тётя Маша  — «Последние» М. Горького — Федосья  — «Старый Новый год» М. Рощина — тёща  — «Иван и Ваня» Л. Чекалова — Дарья  — «Эшелон» М. Рощина — Саввишна  — «Последний срок» В. Г. Распутина  — Мирониха  — «Живи и помни» по В. Г. Распутину — Семёновна  — «Вагончик» Н. Павловой — старуха Грибова  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — нянька Марина  — «Тамада» А. Галина — Дарья  — «Московский хор» Л. Петрушевской — Лида Фильмография 
  — Анна Каренина (телеспектакль) — Мария Ефимовна, няня Сережи  — Мёртвые души — пожилая дама (нет в титрах)
  — Кремлёвские куранты — Нищая  — Поэма о топоре (телеспектакль) — мать Степана  — Поздняя любовь (телеспектакль) — Шаблова  — Строгая девушка (телеспектакль) — Прасковья Петровна, бабушка Тони  — Москва. Чистые пруды (телеспектакль) — соседка матери больной девочки Майи  — Этот фантастический мир (Выпуск 2. «Янки при дворе короля Артура») — монахиня  — Мёртвые души (телеспектакль) — Мавра, прислуга Плюшкина  — Старый Новый год — Марья Ивановна, тёща Себейкина''

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Персоналии:Театр им. Моссовета
Актёры и актрисы Московского Художественного театра